Финофурт () — населённый пункт в районе Барним в Бранденбурге, Германия. Основан в 1929 году путем слияния Шёпфурта и Штайнфурта — средневековых деревень на берегу реки . С 26 октября 2003 года является сельским округом в составе коммуны Шорфхайде.

География 
Финофурт находится примерно в двух километрах от города Эберсвальде, в непосредственной близости от  Берлин—Щецин и  Нойруппин—Эберсвальде, а также каналов  и Одер—Хафель.

Населённый пункт граничит на севере с сельскими округами Гросс-Шёнебек, Вербеллин и Лихтерфельде коммуны Шорфхайде, на востоке с городом Эберсвальде, на юге с городом Бизенталь и на западе с коммуной Мариенвердер; последние две административные единицы входят в состав управления .

История 

Деревня Финофурт была основана 1 января 1929 года в результате объединения двух деревень Шёпфурт и Штайнфурт. Впервые обе деревни упоминаются в 1375 году в «» императора Карла IV.

В 1907 году началось строительство , которая в 1947 году была включена в железнодорожную сеть Бранденбурга; в 1949 году стала частью Государственной железной дороги ГДР. Регулярное пассажирское сообщение по ней началось в 1961 году; с 1996 года начались регулярные грузовые перевозки.

В 1938 году был расширен аэродром Фино, который в 1945 году был передан вермахту, а с 1945 по 1994 год был занят группой войск армии СССР, находившейся на территории ГДР.

21 августа 1992 года Бранденбурге были образованы управления, и Финофурт вошёл в состав управления Барним—Норд, в котором были объединены четыре коммуны — Айххорст, Финофурт, Лихтерфельде и Вербеллин. 30 декабря 1997 года эти четыре коммуны были объединены в коммуну Финофурт. В это же время было основано управление Финофурт, которое затем преобразовали в свободную одноименную коммуна.

31 декабря 2002 года коммуна Альтенхоф из управления Йохамишталь (Шорфхайде) была переведена в состав коммуны Финофурт, а управление Йохамишталь (Шорфхайде) было упразднено.

16 августа 2002 года Министерство внутренних дел Бранденбурга одобрило слияние коммуны Гросс-Шойнебек из управления Гросс-Шойнебек (Шорфхайде) с со свободной коммуной Финофурт. После выборов 26 октября 2003 года управление Гросс-Шойнебек (Шорфхайде) было упразднено и на его территории образована новая свободная коммуна Шорфхайде, в составе которой Финофурт является сельским округом.

Население 
Численность населения сельского округа Финофурт, со всеми влившимися в него населёнными пунктами:

Культура 
В Финофурте есть . С 1995 года ежегодно в июне в Финофурте проходит праздник паромщиков, на который приезжают гости из других населённых пунктов. С мая 2010 года, силами отдела пожарной охраны Финофурта и местного общества, здесь проходит фестиваль в духе старых традиций. С 2007 года, каждые четыре года, на аэродроме Фино или в местном музее авиации проходит многотысячный слёт хакеров и технофилов «Хаос Коммуникейшн Камп».

Экономика 

В 1992 году на 13 гектаров к востоку от Финофурта был построен большой торговый комплекс. За год до этого в Финофурте был возведён торгово-жилищный парк на территории в 36 гектаров.

На бывшем военном аэродроме Фино в конце 2011 года была построена, на то время самая большая в Европе, солнечная электростанция. На её расширение и возведение солнечной электростанции «Башня Фино II» было потрачен 120 миллионов евро, при этом мощность электростанции увеличилась с 60,2 МВт до 84,5 МВт.  снабжает электричеством 23 500 домохозяйств.

Известные персоналии 
  (1829—1910), архитектор.
  (род. 1949), скульптор.

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 

Бранденбург